

Mitologia
 Egemone – uno dei dieci figli di Poseidone e Clito menzionati nel Crizia di Platone
 Egemone – una delle Grazie nella mitologia greca

Persone
 Egemone di Taso – poeta epico del V secolo a.C.

Altro
 Egemone – satellite naturale minore del pianeta Giove
 egemone – aggettivo derivato da egemonia